Tobi kan syfta på följande:
 Tobi - en fiktiv figur i Akatsuki
 Hatohobei, ögrupp i Palau